Aellopus steht für:

 Aello, eine Harpyie der griechischen Mythologie
 Aellopus (Gattung), eine Gattung der Wanzen